Rote Brücke steht für folgende Bauwerke:

 Rothe Brücke, historischer Straßenübergang über das Schwarzwasser bei Johanngeorgenstadt, Sachsen
 Brücke über die Bille in Hamburg-Billbrook, siehe Bille #Bauwerke
 Rote Brücke im Park Schönbusch in Aschaffenburg, siehe Park Schönbusch #Wasser und Berge
 Rote Brücke über den Inn in Wasserburg, siehe Wasserburg am Inn #Bilder von Wasserburg
 Rote Brücke über die Bramau bei Wittenbergen, Schleswig-Holstein
 Rote Brücke (Bern), abgebrochene Eisenbahnbrücke über die Aare
 Rout Bréck in Luxemburg, siehe Großherzogin-Charlotte-Brücke
 Rote Brücke (Chrami) an der Grenze zwischen Georgien und Aserbaidschan
 Rote Brücke (Sankt Petersburg), Brücke über die Moika

sowie:
 Rote Brücke (Bild), Aquarell von Paul Klee (1928)

Siehe auch:
 Red Bridge